

Persone 
 Domenico Casalino – dirigente d'azienda italiano
 Fabrizio Casalino – comico e cantautore italiano
 Giorgio Casalino – sindacalista e politico italiano
 Luigi Casalino – calciatore italiano
 Roberto Casalino – cantautore, paroliere e compositore italiano
 Rocco Casalino – giornalista italiano

Altro 
 Casalino – comune italiano in Provincia di Novara
 Museo etnografico Casalino del Castagno – museo di Poggio, sull'isola d'Elba
 Poggio Casalino – curazia del castello sammarinese di Chiesanuova

Pagine correlate 
 Casalini